Platz der Weißen Rose steht für:
 Platz der Weißen Rose (Berlin), siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Wilhelmstadt#Platz der Weißen Rose
 Platz der Weißen Rose (Freiburg im Breisgau)
 Platz der Weißen Rose (Fulda)
 Platz der Weißen Rose (Marburg)